Por KBO pode estar à procura de:
Cintura de Kuiper
Korea Baseball Organization
KBO!, banda de hardcore da Sérvia

Desambiguação